Miejscowości w Turcji:
 Smyrna (obecnie Izmir) – miasto portowe nad Zatoką Izmirską stolica ilu (prowincji) Izmir
Miejscowości w USA:
 Smyrna – miejscowość w stanie Delaware, w hrabstwie New Castle
 Smyrna – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Cobb
 Smyrna – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Smyrna – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Smyrna – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Smyrna – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie York
 Smyrna – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Rutherford
Gminy w USA:
 Smyrna (ang. Smyrna Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Pope
 Smyrna (ang. Smyrna Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jefferson
 Smyrna (ang. Smyrna Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Aroostook
 Smyrna (ang. Smyrna Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
 Smyrna (ang. Smyrna Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Carteret
 Smyrna (ang. Smyrna Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Robeson